Adam Doboszyński (1852-1929), adwokat, ziemianin
 Adam Doboszyński (1904-1949), polityk, oficer